Rocca Viscontea – edificio a Castell'Arquato
 Rocca Viscontea – edificio a Urgnano
 Rocca Viscontea – edificio a Romano di Lombardia